Promberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften:
 Promberg (Gemeinde Annaberg-Lungötz), Ortschaft in der Gemeinde Annaberg-Lungötz, Land Salzburg, Österreich
 Promberg (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Bayern, Deutschland

Bauwerke:
 Promberg, Baudenkmal in der Gemeinde Wengen, Südtirol, Italien, siehe Liste der Baudenkmäler in Wengen (Südtirol)

Siehe auch:
 Promberger
 Bromberg (Begriffsklärung)